Der Begriff Kartenfarbe bezieht sich auf:
 Farbe (Kartenspiel), Farbkarten in einem Kartenspiel.
 Heatmap, Umsetzung einer dritten Koordinate in einer zweidimensionalen Kartendarstellung.
 Regionalfarbe, eine Heatmap, bei der in einer geographischen Karte Höhen als Farben dargestellt werden.